Pukatjärn kan syfta på:
Pukatjärnen, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Pukatjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (9,61 ha)

Se även
Puktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn